Die Sekte steht für:

 Die Sekte (Film), französischer Film von Eddy Matalon (1979)
 Die Sekte (Roman) (Originaltitel The Program), Roman von Gregg Hurwitz (2004) 
 Die Sekte (Hip-Hop-Gruppe), deutsche Rapgruppe
 Die Sekte (Album), Album der gleichnamigen Rapgruppe (2009)
 Die Sekte, Terrorgruppierung in den Werken Jin-Roh und Illang

Siehe auch:
 Alles ist die Sekte, deutsche Hip-Hop-Formation